Fausto Acke (1897-1967) : gymnaste artistique suédois, fils adoptif du suivant;
 J.A.G. Acke (1859-1924) : peintre suédois.